Radio Metropolitana puede hacer referencia a dos estaciones radiales:

 Radio Metropolitana, estación de radio chilena que funcionó entre 1989 y 2003. 
 Radio Metropolitana, estación de radio venezolana que funcionó entre 1984 y 1994.